Stachowski (f. Stachowska, pl. Stachowscy,  Stachows'kyj, ) Stachowskij, auch  ist der Familienname von:
 Amber Stachowski (* 1983), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Łukasz Stachowski (* 1990), polnischer Squashspieler
 Marek Stachowski (1936–2004), polnischer Komponist
 Philippe Stachowski
 Serhij Stachowskyj (* 1986), ukrainischer Tennisspieler
 Stanisław Stachowski (* 1930), polnischer Slawist und Turkologe, Linguist und Lexikograph
 William Stachowski (* 1949), US-amerikanischer Politiker

 weiter
 "Die Tochter der Gräfin Stachowska" (1917), ein Film

Siehe auch:
 Stach
 Stachov
 Stachowiak
 Stachowicz, Stachowitsch, Stachowitz